Улица Паусто́вского:
 Улица Паустовского — улица в Москве.
 Улица Паустовского — улица в Одессе.
 Улица Паустовского — улица в Петрозаводске.